Linden je slovo znamenající anglicky lípa může být:
místopisné jméno
 Linden (Guyana), město v Guyaně
 Linden (Hesensko), město v Německu
 Linden (Kalifornie), město v USA
 Linden (New Jersey), město v USA
 Linden (Texas), město v USA
 Linden Hall School, dívčí škola v USA
 Unter den Linden, bulvár v Berlíně
 Lípa (okres Havlíčkův Brod), česká vesnice s německým názvem Linden

křestní jméno
 Linden Ashby (* 1960), anglický herec

příjmení
 Colin Linden (* 1960), kanadský kytarista
 Marc Van Der Linden (* 1964), belgický fotbalista
 Trevor Linden (* 1970), kanadský lední hokejista

Externí odkazy